Forstenrieder Allee (München), een straat in München
Forstenrieder Allee (metrostation), een station van de metro van München